Грибое́дов — русская фамилия. Известные носители:

 Грибоедов, Адриан Сергеевич (1875—1944) — российский и советский педиатр, психиатр, невролог, дефектолог, преподаватель.
 Грибоедов, Александр Сергеевич (1795—1829) — русский дипломат, драматург, поэт, пианист и композитор, востоковед, статский советник (1828).
 Грибоедов, Константин Дмитриевич (1869—1913) — российский военный инженер, специалист в сфере канализации.
 Грибоедов, Фёдор Акимович (ок. 1610—1673) — думный дьяк, автор «Истории о царях и великих князьях земли Русской».

Грибоедова 
 Грибоедова, Елизавета Алексеевна (в браке Паскевич; 1791—1856) — статс-дама, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины, жена фельдмаршала графа И. Ф. Паскевича.
 Грибоедова, Мария Сергеевна (в браке Дурново; 1792—1856) — сестра А. С. Грибоедова, известная арфистка и пианистка.

Топоним 
 Грибоедов () — село в Армавирской области  Армении.

См. также